Amerikai Egyesült Államok
 Mayview (Illinois)
 Mayview (Missouri)
 Mayview (Washington)